

Patronymes 

 Alison Jolly (1937-2014), primatologue, connue pour ses études sur la biologie des lémuriens ;
 Alphonse Jolly (1810-1893), historien et auteur dramatique français ;
 André René Jolly, dit Erik, (1912-1974) est un auteur français de bandes dessinées ;
 Anne-Marie Jolly-Desodt, ingénieure et professeure des universités émérite française ;
 Denis Jolly, un fontainier et entrepreneur français du  ;
 Famille Jolly (Belgique) :
André Jolly (1799-1883), baron, lieutenant général, membre du Gouvernement provisoire de Belgique ;
Ferdinand Jolly, vicomte, lieutenant général, aide de camp du Roi Léopold II de Belgique (1825 -1893) ;
Hubert Jolly, vicomte, lieutenant général, aide de camp des Rois Albert Ier de Belgique et Léopold III de Belgique (1871-1940) ;
Oscar Jolly, baron, homme politique et militaire belge.
 François-Antoine Jolly (1662-1753) dramaturge et librettiste français ;
 Friedrich Jolly, (1844-1904), neurologue et psychiatre allemand ;
 Georges Jolly, pilote motocycliste français;
 Hervé Jolly, (1943-) acteur français ;
 Jean Jolly (1938), journaliste et historien français ;
 Jolly (1776-1839) dessinateur, acteur, librettiste français ;
 Justin Marie Jolly, (1870-1953), hématologiste et histologiste français ;
 Mellon Jolly (1795 -1872), ecclésiastique catholique français, archevêque de Sens ;
 Matthew Jolly (1976-) joueur de rugby à XV australien ;
 Paul Jolly (1790-1879), docteur en médecine, membre de l’Académie de médecine de Paris ;
 Paul Jolly (musicien) (1946-), musicien, compositeur et producteur, créateur du label 33 Jazz Records ;
 Pierre Jolly ( -1981), militaire de carrière, homme politique et résistant français ;
 
 Thomas Jolly (1982- ), homme de théâtre français.

Toponymes 
 
 Jolly, une petite ville du comté de Clay, au Texas, aux États-Unis.

Médecine 
 Les corps de Howell-Jolly sont des restes de noyaux pycnotiques.

Voir aussi
 Jolly Cola
 Jolly Jumper
 ŽKK Šibenik Jolly JBS